

Geografia

Austria 
 Höfen – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Reutte

Niemcy 
 Höfen – dzielnica Cham
 Höfen – dzielnica Freystadt
 Höfen – dzielnica Herzogenaurach
 Höfen – dzielnica Sonthofen
 Höfen an der Enz – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw

Zobacz też 
 Hofen
 Höfn
 Stocken-Höfen